Saint-Philbert est un toponyme français, porté par les communes de :
 Saint-Philbert-de-Bouaine (Vendée) ;
 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (Loire-Atlantique) ;
 Saint-Philbert-des-Champs (Calvados) ;
 Saint-Philbert-du-Peuple (Maine-et-Loire) ;
 Saint-Philbert-du-Pont-Charrault (Vendée) ;
 Saint-Philbert-en-Mauges (Maine-et-Loire) ;
 Saint-Philbert-sur-Boissey (Eure) ;
 Saint-Philbert-sur-Risle (Eure) ;
 Saint-Philbert-sur-Orne (Orne).

Voir aussi